Николай Трушков:
 Трушков, Николай Иванович (1924—2003) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Трушков, Николай Ильич (1876—1947) — геолог, профессор МГУ.